Mildner ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Mildner (1908–1961), deutscher Schriftsteller
 Johann Josef Mildner (1765–1808), böhmisch-österreichischer Glaskünstler
 Klaus Mildner (* 1938), deutscher Politiker (CDU)
 Moritz Mildner (1812–1865), böhmisch-österreichischer Violinist, Komponist und Musikpädagoge
 Poldi Mildner (1913–2007), österreichisch-argentinische Pianistin
 Reinhard Mildner, österreichischer Journalist und Autor
 Rudolf Mildner (* 1902, † unbekannt), österreichisch-deutscher Jurist, NSDAP-Mitglied
 Steffen Mildner (1948–2021), deutscher Architekt und Stadtplaner

Siehe auch: 

 Miltner